

Іковське — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Іковське — присілок, Вікуловський район, Тюменська область